

Algemeen 
iemand die werkt, een arbeider

Personen 
 Evert Werkman (1915-1988), Nederlands schrijver;
 Fie Werkman (1915-2002), Nederlandse kunstenaar en dochter van Hendrik Werkman;
 Hans Werkman (1939), Nederlands dichter;
 Hendrik Werkman (1882-1945) , Nederlands expressionistisch kunstenaar en drukker;
 Tap Werkman (1921-2021), Nederlands kunstenaar;
 Arne Werkman (1960- ), Nederlands componist;
 Hero Werkman, Nederlands politicus, voormalig wethouder in Weststellingwerf en echtgenoot van Geke Faber
 Jan Werkman (1854-1925), Nederlands dirigent en componist

Anders 
 Hendrik Werkman, een liederencyclus van Meindert Talma over Hendrik Werkman (1882-1945)  
 H.N. Werkman College, gemeentelijke scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Groningen, sinds 1986